De Beker van Bulgarije (Bulgaars: Купа на България) is een jaarlijkse voetbalcompetitie in Bulgarije die door de Bulgaarse voetbalbond (BFS) wordt georganiseerd.

De competitie wordt door middel van een knock-outsysteem wordt gespeeld. De wedstrijden worden over één wedstrijd gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League (voorheen voor de UEFA Europa League, Europacup II en UEFA Cup).

De beker heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad; van 1938-1942 werd er om de Beker van de Tsaar gespeeld, van 1946-1982, in communistisch Bulgarije, om de Beker van het Sovjetleger (waarom nog wel tot 1990 werd gespeeld, maar niet meer de officiële beker van het land was). Sinds 1983 wordt er om de huidige beker gespeeld, de Beker van Bulgarije.

De finale wordt sinds 1950 elk jaar in het Vasil Levski Nationaal Stadion gespeeld.

Finales

Beker van Bulgarije 

 * Op 22 januari 1969 fusioneerde Levski Sofia en Spartak Sofia. De fusieploeg nam deel aan de competities onder de naam Levski-Spartak
 ** In juli 1967 fusioneerden drie clubs uit Plovdiv; Botev, Spartak en Akademik. De fusie club nam deel aan de competities onder de naam Trakia Plovdiv. In 1990 werd de naam Botev Plovdiv weer aangenomen.
 *** Na een vechtpartij op het veld tussen de spelers van beide ploegen werden de clubs CSKA en Levski-Spartak ontbonden. Op hun plaats werden de clubs CFKA Sredetz en Vitosha gesticht. Voor aanvang van het seizoen 1989/90 kregen de clubs hun oude namen terug.

Beker van het Sovjetleger (onofficieel toernooi)